2 miejscowości w Polsce: 
 Pelinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Pelinów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów